13-й межзональный турнир по шахматам — один из этапов шахматных соревнований на первенство мира, проходил в Биле с 30 июня по 26 июля 1985 года.

4 победителя получили право играть в турнире претендентов 1985 г..

Турнирная таблица

Матч-турнир за 4-е место

Литература

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com
 Биль 1985 mark-weeks.com
 Таблица

Межзональные турниры
1985 год в шахматах